Osoby noszące nazwisko Adamczyk:
 Adam Adamczyk (ur. 1950) – polski judoka
 Aleksander Adamczyk (ur. 1959) – polski aktor, mim oraz artysta kabaretowy
 Andrzej Adamczyk (ur. 1959) – polski polityk
 Arkadiusz Adamczyk (ur. 1969) – polski historyk i politolog
 Bartosz Adamczyk (ur. 1973) – polski aktor teatralny i telewizyjny
 Bogdan Adamczyk (ujednoznacznienie)
 Dariusz Adamczyk (ur. 1975) – polski lekkoatleta
 Edward Adamczyk (1921–1993) – polski lekkoatleta
 Eryk Adamczyk (ur. 1933) – polski prawnik
 Ferdynand Adamczyk (1896–1988) – polski działacz plebiscytowy na Górnym Śląsku
 Franciszek Adamczyk (ujednoznacznienie)
 Izabela Adamczyk (ur. 1986) – polska judoczka
 Jadwiga Adamczyk (1906–1986) – polska historyk, bibliotekarka
 Jakub Adamczyk (ur. 1979) – polski lekkoatleta
 Jan Leszek Adamczyk (1951–2010) – polski historyk sztuki
 Janina Adamczyk (1911–2013) – polska chemiczka
 Janusz Adamczyk (1947–2003) – generał Wojska Polskiego
 Janusz Adamczyk (1953–2018) – polski piłkarz, grający na pozycji bramkarza
 Jerzy Adamczyk (ur. 1953) – polski dyplomata
 Josef Adamczyk (1901–1971) – hitlerowiec
 Karolina Adamczyk (ur. 1975) – polska aktorka
 Kazimierz Adamczyk (ur. 1955) – polski kontrabasista
 Krzysztof Adamczyk (ur. 1956) – polski piłkarz
 Lech Adamczyk (ur. 1947) – polski prawnik
 Maciej Adamczyk (ur. 1972) – polski aktor
 Maria Adamczyk (1938–2013) – polska filolog,
 Marzenna Adamczyk (ur. 1956) – polska iberystka
 Michał Adamczyk (ur. 1972) – polski dziennikarz telewizyjny
 Mieczysław Adamczyk (ur. 1938) – historyk
 Mirosław Adamczyk (ur. 1962) – arcybiskup, nuncjusz apostolski w Panamie
 Monika Adamczyk-Garbowska (ur. 1956) – polska literaturoznawczyni
 Patryk Adamczyk (ur. 1994) – polski lekkoatleta
 Paweł Adamczyk (ur. 1967) – polski piłkarz
 Piotr Adamczyk (ujednoznacznienie)
 Rudolf Adamczyk (1905–1980) – ksiądz, prawnik, działacz społeczno-oświatowy
 Stanisław Adamczyk (ujednoznacznienie)
 Stanisław Adamczyk (1929–2000) – polski siatkarz
 Tadeusz Adamczyk (ujednoznacznienie)
 Wacław Adamczyk (ujednoznacznienie)
 Walenty Adamczyk (ur. 1910) – polski działacz ruchu ludowego, żołnierz Batalionów Chłopskich
 Waldemar Adamczyk (ur. 1969) – polski piłkarz
 Wiaczasłau Adamczyk (1933–2001) – białoruski pisarz
 Władysław Adamczyk (ujednoznacznienie)
 Wojciech Adamczyk (ur. 1959) – polski reżyser filmowy i teatralny
 Wojciech Adamczyk (?) – polski polityk, członek PZPR
 Zbigniew Adamczyk (ujednoznacznienie)
 Zdzisław Adamczyk (ujednoznacznienie)

Zobacz też